USS Adams je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Adams (1799) 
 USS Adams (1874) 
 USS Adams (DM-27) 
 USS Adams (DD-739)

Adams